Grounded – singolo di Ross Jennings del 2021
 Grounded – videogioco della Obsidian Entertainment del 2022